Hassenpflug ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Hassenpflug (1800–1871), deutsche Schriftstellerin,  Freundin der Brüder Grimm und Anette von Droste-Hülshoffs 
 Arno Hassenpflug (1907–1954), deutscher Schauspieler
 Charlotte Hassenpflug (1793–1833), Schwester der Brüder Grimm, Ehefrau von Ludwig Hassenpflug, Mutter von Karl Hassenpflug, siehe Charlotte Grimm
 Dieter Hassenpflug (* 1946), deutscher Soziologe
 Gustav Hassenpflug (1907–1977), deutscher Architekt
 Helwig Hassenpflug (* 1936), deutscher Verleger und Herausgeber
 Johannes Hassenpflug (1755–1834), hessen-kasselischer Verwaltungsbeamter
 Karl Hassenpflug (1824–1890), deutscher Bildhauer, Sohn von Ludwig Hassenpflug
 Ludwig Hassenpflug (1794–1862), hessischer Politiker im 19. Jahrhundert
 Walter Hassenpflug (1855–1921), deutscher Universitäts-Kurator, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 

Siehe auch:

 Familie Hassenpflug, eine der frühesten und ergiebigsten Quellen für die Sammlung Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm
 Hasenpflug